

Cinema 
The Stuff That Dreams Are Made Of – cortometraggio del 1911 diretto da J. Searle Dawley
The Stuff That Dreams Are Made Of – cortometraggio del 1914 diretto da Charles H. France
Quando la verità scotta (Der Stoff aus dem die Träume sind – titolo  inglese The Stuff That Dreams Are Made of) –  film del 1972 diretto da Alfred Vohrer

Musica 
 The Stuff That Dreams Are Made Of – singolo di Carly Simon del 1987, dall'album Coming Around Again